Steven Jackson – giocatore di calcio a 5 australiano
 Steven Jackson – giocatore di football americano statunitense